Dane Byers (né le  à Nipawin, dans la province de la Saskatchewan au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière

Il est échangé avec Rostislav Klesla le  aux Coyotes de Phoenix contre Sami Lepistö et Scottie Upshall.

Parenté dans le sport 
Il est le cousin de Lyndon Byers.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2002-2003 || Raiders de Prince Albert || LHOu ||49 ||8 ||6 ||14 ||46 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || Raiders de Prince Albert || LHOu||51 ||9 ||8 ||17 ||134 ||6 ||1 ||2 ||3 ||17
|- 
|2004-2005 || Raiders de Prince Albert || LHOu||65 ||11 ||9 ||20 ||181 ||17 ||4 ||6 ||10 ||18
|-
|2005-2006 || Raiders de Prince Albert || LHOu||71 ||21 ||27 ||48 ||157 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2005-2006 || Wolf Pack de Hartford || LAH ||5 ||0 ||2 ||2 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Wolf Pack de Hartford || LAH ||78 ||17 ||30 ||47 ||213 ||7 ||2 ||0 ||2 ||16
|-
|2007-2008 || Wolf Pack de Hartford || LAH ||73 ||23 ||23 ||46 ||184 ||5 ||2 ||1 ||3 ||2
|-
|2007-2008 || Rangers de New York || LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2008-2009 || Wolf Pack de Hartford || LAH ||9 ||4 ||3 ||7 ||18 ||6 ||3 ||1 ||4 ||7
|-
|2009-2010 || Wolf Pack de Hartford || LAH || 74 || 25 || 26 || 51 || 100 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2009-2010 || Rangers de New York || LNH ||5 || 1 || 0 || 1 || 31||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| rowspan=3|2010-2011 || Whale du Connecticut || LAH || 16|| 3|| 6|| 9|| 25|| -||- ||- ||- ||- 
|-
| Falcons de Springfield || LAH || 48|| 9|| 16|| 25|| 95|| -||- ||- ||- ||- 
|-
| Rampage de San Antonio || LAH || 21|| 3|| 9|| 12|| 41|| -||- ||- ||- ||- 
|-
| 2011-2012 || Falcons de Springfield || LAH || 61|| 16|| 23|| 39|| 108|| -||- ||- ||- ||- 
|-
| 2011-2012 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 8|| 0|| 0|| 0|| 29|| -||- ||- ||- ||- 
|-
| 2012-2013 || Barons d'Oklahoma City || LAH ||58 ||6 ||4 ||10 ||144|| -||- ||- ||- ||- 
|-
| 2012-2013 || Bears de Hershey || LAH || 5|| 0|| 0|| 0|| 11|| 1 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2013-2014 || Bears de Hershey || LAH || 73 || 15 || 22 || 37 || 211|| -||- ||- ||- ||- 
|-
| 2014-2015 || Bears de Hershey || LAH || 43 || 7 || 12 || 19 || 91|| -||- ||- ||- ||- 
|-
| 2015-2016 || Ilves Tampere || Liiga || 6 || 2 || 0 || 2 || 25|| -||- ||- ||- ||- 
|-
| 2015-2016 || Pelicans Lahti || Liiga || 41 || 8 || 5 || 13 || 127 || 7 || 0 || 1 || 1 || 8
|-
| 2016-2017 || Kölner Haie || DEL || 49 || 7 || 5 || 12 || 119 || 7 || 0 || 0 || 0 || 14
|-
| 2017-2018 || Manchester Storm || EIHL || 55||24||46||70||107 || 2 || 0 || 2 || 2 || 2
|-
| 2018-2019 || Manchester Storm || EIHL || 56 || 29 ||26||55||182 || -||- ||- ||- ||- 

| 14 ||1 || 0 || 1 || 60||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en février 1986
Choix de repêchage des Rangers de New York
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Raiders de Prince Albert
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Blue Jackets de Columbus
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur du Whale du Connecticut
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des Barons d'Oklahoma City
Joueur des Bears de Hershey
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de l'Ilves Tampere
Joueur des Pelicans Lahti
Joueur du Manchester Storm